Харбиндер Сингх Чимни (, 8 июля 1943, Кветта, Британская Индия) — индийский хоккеист (хоккей на траве), нападающий. Олимпийский чемпион 1964 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1968 и 1972 годов.

Биография 
Харбиндер Сингх родился 8 июля 1943 года в индийском городе Кветта (сейчас в Пакистане).

В 1961—1972 годах играл в хоккей на траве за Пенджаб и Индийские железные дороги, завоевал 8 золотых и 2 серебряных медали в чемпионате Индии.

В 1961 году дебютировал в сборной Индии, в 18 лет став самым молодым хоккеистом в турне по Австралии и Новой Зеландии.

В 1964 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Токио и завоевал золотую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 8 матчей, забил 5 мячей (по два в ворота сборных Гонконга и Канады, один — Малайзии).

В 1966 году в составе сборной Индии завоевал золотую медаль хоккейного турнира летних Азиатских игр в Бангкоке.

В 1968 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мехико и завоевал бронзовую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 9 матчей, забил (по имеющимся данным) 5 мячей (три в ворота сборной Мексики, по одному — ФРГ и Бельгии).

В 1970 году в составе сборной Индии завоевал серебряную медаль хоккейного турнира летних Азиатских игр в Бангкоке. Был капитаном команды.

В 1972 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мюнхене и завоевал золотую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 9 матчей, мячей не забивал.

Параллельно занимался лёгкой атлетикой. В 1959 году выиграл юниорский чемпионат Индии в эстафете 4х100 метров в составе сборной Пенджаба. В 1967 году стал чемпионом Индии в той же дисциплине в составе сборной Индийских железных дорог.

Был награждён национальной спортивной премией «Арджуна» в 1967 году. Также был отмечен по ведомственной линии: в 1966 году получил премию министра железных дорог, в 1972 году был признан лучшим спортсменов Индийских железных дорог.

По завершении игровой карьеры стал тренером. В 1986 году тренировал женскую сборную Индии на летних Азиатских играх в Сеуле, завоевав с ней бронзовую медаль. В 1975—1993 годах тренировал команду Индийских железных дорог и выиграл с ней 8 золотых и 4 серебряных медали чемпионата страны.

В 1980—1984 и 1994—1998 годах был селекционером юниорской сборной Индии, в 2004—2009 годах — юниорской и ветеранской женских сборных Индии.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Легкоатлеты Индии
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1968 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1972 года
Лауреаты премии Арджуна
Тренеры Индии
Чемпионы Азиатских игр по хоккею на траве